August Brandes ist der Name folgender Personen:

* August Brandes (Maler) (1872–1948), deutscher Maler, Restaurator und Lehrer
 August Brandes (Radsportler) (1903–1989), deutscher Radrennfahrer
 August Heinrich Werner Brandes (1798–1858), deutscher Pädagoge